Jason Smith (n. 1984), attore australiano
Hurley Jason Smith jr. (n. 1977), cestista statunitense
Jason Victor Smith (n. 1986), cestista statunitense
Jason Matthew Smith (n. 1974), cestista australiano
Jason Smith (n. 1986), giocatore di football americano statunitense
Jason Smith, rugbista australiano
Jason Smith, giocatore di baseball statunitense
Jason Smith, hockeista canadese
Jason Smith, atleta olimpico statunitense
Jason Smith (n. 1980), politico statunitense